Tiburtino ou Tiburtina (féminin) ou Tiburtini (pluriel), qui en italien signifie « Tiburtin(e)(s) », est le qualificatif se référant à la ville de Tivoli (la Tibur antique) dans le Latium en Italie peut faire désigner :
Tiburtino, un quartier à l'est de Rome.
Le tiburtino, un dialecte local de l'italien parlé dans la région de Tivoli et les Abruzzes.
Tiburtina, la station de métro de la ligne B du métro de Rome.
Monti Tiburtini, la station de métro de la ligne B du métro de Rome.
La Via Tiburtina, la voie romaine antique reliant Rome à Tivoli.
La porta Tiburtina, l'une des portes du mur d'Aurélien à Rome.
La gare de Roma Tiburtina, la deuxième gare de Rome.
Les monts Tiburtins (monti Tiburtini), la chaîne montagneuse autour de Tivoli.

Mais également les titres cardinalices :
Sant'Atanasio a Via Tiburtina rattaché à l'église Sant'Atanasio a Via Tiburtina.
Immacolata al Tiburtino.
Santa Maria Consolatrice al Tiburtino.